Acute decompensatie of asthma cardiale
 Decompensatio cordis of hartfalen
 Psychische decompensatie